Сан Илдефонсо Сола има више значења:

 Општина Сан Илдефонсо Сола (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Илдефонсо Сола (Сан Илдефонсо Сола, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику